Cristo Redentor puede referirse a:

 Un concepto cristológico (Cristo como redentor).
 Su representación iconográfica, habitual en escultura monumental:
 Cristo de la Minerva, de Miguel Ángel;
 Cristo Redentor, en la cima del Corcovado (Río de Janeiro, Brasil);
 Cristo Redentor de los Andes, en la Cordillera de los Andes, símbolo de la paz entre los países de Argentina y Chile;
 Cristo Redentor (Piriápolis), emplazado en la ciudad de Piriápolis (Uruguay);
 Cristo Redentor (La Caldera), en la localidad de La Caldera (Salta, Argentina);
 Cristo Redentor de Colón, en la ciudad de Colón, entrada del Canal de Panamá;
 Cristo Redentor de El Encanto, de Edgar Urriola Espino (finca de Los Lagos de El Encanto, El Valle, Panamá);
 Cristo Redentor de Valparaíso, cerro Bellavista (Valparaíso, Chile).

Otros usos
Cementerio Cristo Redentor, en Santo Domingo (República Dominicana).
 Túnel Cristo Redentor, entre Argentina y Chile.